Бискупи́це () — населённые пункты в Польше.

Населённые пункты 
 Бискупице — село в Добровском повяте Малопольского воеводства.
 Бискупице — село в Краковском повяте Малопольском воеводстве.
 Бискупице — село в Мехувском повяте Малопольском воеводстве.
 Бискупице — деревня в гмине Лубянка Торуньского повята Куявско-Поморского воеводства.

Другое 
 Бискупице — сельская волость в Польше, входит как административная единица в Величский повят, Малопольское воеводство.